Miejscowości w USA:
 Bridgehampton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Bridgehampton (ang. Bridgehampton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac